Greg Zuerlein, né le  à Cincinnati, est un patineur artistique américain retraité depuis 2011. 

Avec son ancienne partenaire Madison Chock, il a été champion du monde junior en 2009 et obtenu deux podiums en grand prix.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Madison Chock

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Naissance en octobre 1988
Naissance à Cincinnati